Turniej Trzech Reprezentacji na Islandii 1986 – turniej towarzyski w piłce nożnej, który odbył się w 1986 roku na Islandii. Wszystkie mecze rozegrano w Reykjaviku. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe:drużyna gospodarzy, Irlandii i Czechosłowacji.

Mecze

Tabela końcowa 

Triumfatorem turnieju trzech reprezentacji na Islandii 1986 został zespół Irlandii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Islandii
1986 w piłce nożnej